Счастливчик:

 «Счастливчик» (The Lucky One) — роман Николаса Спаркса.
 «Счастливчик» — советский кинофильм 1989 года режиссёра Валентина Мишаткина.
 «Счастливчик» (Luck) — комедия 2003 года канадского режиссёра Питера Веллингтона.
 «Счастливчик» (The Lucky One) — американская мелодрама 2012 года в постановке режиссёра Скотта Хикса.
 «Счастливчик» (Stan Lee's Lucky Man)— британский драматический сериал 2016-2018 годов.

См. также